Szmürnai Theón; görög filozófus
 Theón; görög matematikus
 Számoszi Theón; görög festő
 Theón Ailiosz; görög rétor